Red Moon ("luna rossa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Red Moon – album dei The Call del 1990
 Red Moon – brano dei Seven Dark Eyes del 2008
 Red Moon – album delle Kalafina del 2010
 Red Moon – EP delle Mamamoo del 2018

Altro 
 Luna rossa (Red Moon) – romanzo di fantascienza del 2018 di Kim Stanley Robinson
 Luna rossa (Red Moon) – episodio della terza stagione di The Mentalist
 Red Moon – videogioco per home computer del 1985

Pagine correlate
Luna Rossa